Eastern steht für:
 Eastern, ein Filmgenre
 Eastern Air Lines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft von 1926 bis 1991
 Eastern Air Lines (2011), kurzlebige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Eastern Airways, britische Regionalfluggesellschaft
 Eastern Standard Time, eine Zeitzone, siehe UTC−5
 Eastern Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Eastern Autos, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Geografie:
 Eastern District (Hongkong), einen Distrikt von Hongkong
 Eastern (Kenia), eine ehemalige kenianische Provinz
 Eastern Provinz (Sri Lanka), eine Provinz Sri Lankas
 Eastern (Sierra Leone), eine Provinz von Sierra Leone

im NRHP gelistete Objekte:
 Eastern Cemetery, in Portland, Maine, ID-Nr. 73000112
 Eastern Female High School, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 71001035
 Eastern High School, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 00000870
 Eastern Idaho District Fair Historic District, in Blackfoot, Idaho, ID-Nr. 01000864
 Eastern Kentucky University Historic District, in Richmond, Kentucky, ID-Nr. 84001804
 Eastern Lock of the Chesapeake and Delaware Canal, in Delaware City, Delaware, ID-Nr. 75000543
 Eastern Market, in Washington, DC, ID-Nr. 71000998
 Eastern Market Historic District, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 78001518
 Eastern Michigan Asylum Historic District, in Pontiac, Michigan, ID-Nr. 81000315
 Eastern Michigan University Historic District, in Ypsilanti, Michigan, ID-Nr. 84000017
 Eastern Middlesex County Second District Court, in Waltham, Massachusetts, ID-Nr. 89001516
 Eastern Parkway, in New York, New York, ID-Nr. 83001689
 Eastern Point Historic District, in Groton, Connecticut, ID-Nr. 08000499
 Eastern Point Light Station, in Gloucester, Massachusetts, ID-Nr. 87002027
 Eastern Promenade, in Portland, Maine, ID-Nr. 89001707
 Eastern Sierra Madre Ridge Archeological District, in New Cuyama, Kalifornien, ID-Nr. 78000779
 Eastern Slope Inn, in North Conway, New Hampshire, ID-Nr. 82004994
 Eastern Star Baptist Church, in Tarboro, North Carolina, ID-Nr. 80002827
 Eastern Star Hall, in Sacramento, Kalifornien, ID-Nr. 92001757
 Eastern Star Lodge 207 F&AM, in St. Francis, Arkansas, ID-Nr. 02001074
 Eastern State Penitentiary, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 66000680
 Eastern University Preparatory School, in Claremore, Oklahoma, ID-Nr. 82003697

Siehe auch:
 Easter
 Eastern Township
 Great Eastern